Бати се може односити на:

 Бати (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Бати (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бати"